Bana puede referirse a:

 Bana, rey asura en el Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.).
 Bana (siglo VI), hermanastro y decapitador de santa Juthwara, en la mitología inglesa.
 Bana Bhatta (siglo VII), escritor indio.
 Bana, seudónimo de Adriano Gonçalves (1932-), popular cantautor de baladas de Cabo Verde.
 Eric Bana (1968-), actor australiano.
 Bana, cantante pop japonés.

 Bana, playa en el condado de Kerry (Irlanda).
 Bana (Burkina Faso), una de las 10 comunas de la provincia burkinesa de Balé.
 Bana (Camerún)
 Bana (Gabón)
 Bana (Guinea)
 Bana (Hungría)
 Bana (Níger)
 Bana (Rayastán), una aldea en el distrito Bikaner, en el norte de la India, creada por el clan Bana.
 Catedral de Banak, ruinas de un templo armenio/georgiano en Penek, en la provincia de Erzurum (Turquía).
 Bana, un punto de referencia local en la región de Bengala Occidental (India).
 Bana (etnia), otro nombre de la etnia fali, especialmente en Nigeria.
 Bana (clan), etnia que dice ser descendiente del mítico rey asura Bana, en la India.

 piedra Bana, otro nombre de las piedras lingam (‘falo’) del dios indio Shivá.
 BANA, lazo analógico básico (en telecomunicaciones).
 BANA (Bay Area National Anarchists: anarquistas nacionales del área de la bahía), un grupo de anarquistas nacionales de Estados Unidos.
 BANA (Braille Authority of North America: autoridad braille de América del Norte).
 BANA (Bunts Association of North America: asociación de toques de América del Norte).